Molinazzo ist der Name verschiedener Orte im Kanton Tessin, Schweiz:
 Molinazzo d' Arbedo in der Stadt Bellinzona 
 Molinazzo (Camignolo) in der Gemeinde Camignolo
 Molinazzo (Bioggio) in der Gemeinde Bioggio TI
 Molinazzo (Agno) in der Gemeinde Agno TI
 Molinazzo di Monteggio in der Gemeinde Monteggio